

Октябрь 
 2 октября — Аталарих, король остготов (526—534).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Анфимий из Тралл, византийский математик и архитектор, вместе с Исидором Милетским построивший Софийский собор в Константинополе.
 Герменефред, последний независимый король тюрингов (около 507—534).
 Годомар II, последний правитель королевства бургундов (524—534).
 Дачи, царь Картли (522—534).
 Кердик, король Уэссекса (519—534).
 Марцеллин Комит, византийский историк, составивший хронику, которая охватывает период от вступления на престол императора Феодосия I (379 г.) до первых лет царствования императора Юстиниана I (534 г.).
 Мундерих, франкский принц первой половины VI века, восставший против короля Австразии Теодориха I и хотевший занять престол.
 Эней Газский, христианский философ.

0534
Умершие в 534 году